Paolo Greco – giurista italiano
Paolo Greco – politico italiano